Ахмад Абдуллахзаде (; ) — иранский футболист, полузащитник, выступающий за «Фулад» и национальную сборную страны.

Клубная карьера 
Ахмад Абдуллахзаде — воспитанник иранского клуба «Фулад». 22 апреля 2012 года он дебютировал в иранской Про-лиге, выйдя на замену в середине второго тайма домашнего поединка против «Сепахана». Вторую половину 2015 года Абдуллахзаде провёл на правах аренды за «Трактор Сази».

Карьера в сборной 
5 октября 2017 года Ахмад Абдуллахзаде дебютировал в составе сборной Ирана в домашнем товарищеском матче против команды Того, выйдя в основном составе.

Статистика

Достижения 
 «Фулад»
 Чемпион Ирана: 2013/14

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз
Игроки ФК «Санат Нафт»
Игроки ФК «Нассаджи Мазандаран»